Termenul de șoarece de câmp se poate referi la următoarele:

în Europa, Asia și Africa de Nord, una dintre numeroasele specii de șoareci din genul Apodemus.
În Europa și Asia, Microtus arvalis.
în America de Nord, Microtus pennsylvanicus.
în America de Sud, una dintre numeroasele specii de șoareci din genul Akodon.